Primera División 1977/1978 był 47 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 3 września, a zakończył 7 maja.

Kluby występujące w sezonie 1977/1978:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Wyniki

Trofeo Pichichi 

W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 18. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1977 w piłce nożnej
1978 w piłce nożnej